Кубок Мустанга 2000 () — 53-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Финальная группа

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2000 на rsssf.com

2000
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2000 году